За́городный — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Загородный — село в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Загородный — посёлок в пригороде Махачкалы.
 Загородный — село в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Загородный — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Загородный — посёлок в Краснокутском районе Саратовской области.
 Загородный — посёлок в Бежецком районе Тверской области.
 Загородный — посёлок в Калининском районе Тверской области.
 Загородный — посёлок в Нелидовском городском округе Тверской области.
Загородный — посёлок в городском округе город Ульяновск Ульяновской области.

Прочее 
 Загородный — упразднённый муниципальный округ в Москве.

См. также 
 Загородный дом
 Загородный парк
 Загородный проезд
 Загородный проспект

 Загородная
 Загородное
 Загородская
 Загородье (значения)